El término paridad puede referirse, en esta enciclopedia:

Economía
 a la paridad de red, igualación del coste de obtención de una energía al de otras fuentes más económicas en la actualidad;
 a la paridad de poder adquisitivo, ajuste económico para comparar, de una manera realista el nivel de vida entre distintos países;

Física
 a la paridad, inversión de las coordenadas espaciales;

Matemáticas
 a la paridad en los números;
 a la paridad del cero, concepto de paridad aplicado al número cero;
 a la paridad de una función, una clasificación de funciones matemáticas;
 a la función paridad, una función algebraica;

Política 
 a la paridad de género, políticas de igualdad y participación equilibrada de mujeres y hombres en toma de decisiones;

Telecomunicaciones
 a la paridad, corrección de errores de transmisión;
 al bit de paridad, un dígito binario;
 a la paridad horizontal y vertical, un proceso para la detección de errores.